Rodan (fr. Rhône) – rzeka we Francji
 Rodan (fr. Rhône) – departament Francji